Александр Рёмин:
 Рёмин, Александр Михайлович (1910—1946) — советский футболист.
 Рёмин, Александр Игоревич (1965) — белорусский футбольный и мини-футбольный арбитр; сын И. А. Рёмина.